Dietrich von Moers ist der Name folgender Personen:

 Dietrich I. (Moers), regierender Graf von Moers 1226 bis 1262
 Dietrich II. (Moers), regierender Graf von Moers 1262 bis 1294
 Dietrich III. (Moers), regierender Graf von Moers 1294 bis 1329
 Dietrich IV. (Moers), regierender Graf von Moers 1356 bis 1372
* Dietrich II. von Moers (~1385–1463), Erzbischof von Köln